Makonde kan avse:

Makonde (folk) – en folkgrupp i Tanzania och Moçambique
Makonde (språk) – ett språk för folkgruppen
Makonde (skulptur) – ebenholtzskulpturer
 Makonde (distrikt) – ett distrikt i provinsen Mashonaland West, Zimbabwe